Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute du 17 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristina Barrois, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alizé Cornet et Vania King.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Strasbourg
Tennis en France en 2010
Tennis en mai 2010